Родевиц () — различные значения:

 Персоналии
 Родевиц, Каспар Готлоб фон (Caspar Gottlob von Rodewitz, 1679—1721) — немецкий резчик по дереву, скульптор
 Родевиц, Якоб (Jacob Rodewitz, 1365—1431) — немецкий юрист

 Населённые пункты
 Родевиц — деревня в коммуне Хохкирх, район Баутцен, земля Саксония
 Родевиц — один из подрайонов города Ширгисвальде-Киршау, район Баутцен, земля Саксония